Кызылшарык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылшарык — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Кызылшарык — село в Жамбылском районе Жамбылской области.